Пожарище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пожарище — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Пожарище — посёлок в Любанском районе Минской области.
 Пожарище — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Пожарище — деревня в муниципальном образовании «Ерцевское» Коношского района Архангельской области.
 Пожарище — деревня в муниципальном образовании «Климовское» Коношского района Архангельской области.
 Пожарище — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Пожарище — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Пожарище — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Пожарище — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Пожарище — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Пожарище — деревня в Городищенском сельском поселении Нюксенского района Вологодской области.
 Пожарище — деревня в Нюксенском сельском поселении Нюксенского района Вологодской области.
 Пожарище — деревня в Кумзерском сельском поселении Харовского района Вологодской области.
 Пожарище — деревня в Шапшинском сельском поселении Харовского района Вологодской области.
 Пожарище — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Пожарище — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Пожарище — деревня в Лужском районе Ленинградской области.